Die Snookerweltmeisterschaft 2006 fand vom 15. April 2006 bis zum 1. Mai 2006 im Crucible Theatre in Sheffield statt und markierte den Abschluss der Snooker-Saison 2005/06. Zu dieser Weltmeisterschaft fand ein Wechsel des Hauptsponsors statt. Der bisherige Sponsor Embassy zog sich zurück, neuer Sponsor wurde 888.com. Den Titel gewann der Schotte Graeme Dott durch einen 18:14-Finalsieg über Peter Ebdon.

Titelverteidiger war Shaun Murphy. Peter Ebdon warf im zweiten Jahr in Folge den amtierenden Weltmeister aus dem Rennen um die Weltmeisterschaft (13:7 gegen Murphy im Viertelfinale; 2005: 13:11 gegen Ronnie O’Sullivan im Viertelfinale).

Die 5:10-Niederlage gegen Neil Robertson war das letzte Match für Paul Hunter als Profi. Der an Krebs leidende Snookerspieler kam nicht wieder auf die Maintour zurück und verstarb am 9. Oktober 2006. Marco Fu war der erste asiatische Spieler seit 1997, der das Halbfinale einer Weltmeisterschaft erreichte.

Preisgeld

Spielplan

Finale

Vor-Qualifikation 
Die Vor-Qualifikation in Prestatyn statt.

Runde 1 

|}

Runde 2 

|}

Runde 3 

|}

Qualifikation 
Wie die Vor-Qualifikation, fand auch die Qualifikation in Prestatyn statt. Runde 1 bis 3 fanden zwischen dem 6. und 13. Januar 2006 statt. Die vierte Runde folgte am 14. und 15. März 2006.

Runde 1–4

Century Breaks

Hauptrunde 
Mit 46 Century Breaks in der Endrunde wurden deutlich weniger Centuries als im Vorjahr erzielt (63). In der Qualifikation gelang Robert Milkins ein Maximum Break.

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 

2006
Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre